Les Ménestrels sont les membres d'une organisation semi-secrète appartenant au monde imaginaire des Royaumes oubliés. Cette organisation fut créée par Elminster, Trouveur d'Éperon de Wyverne, ainsi que d'autres puissants mortels aidés par des églises du Bien comme celle de Mystra ou encore des divinités telles que Sylvanus, Oghma et Corellon Larethian. La plupart des Sept Sœurs, et plus particulièrement Oragie Maindargent, appartiennent aux Ménestrels.

Souhaitant l'Équilibre autant que possible, les Ménestrels combattent les organisations du Mal comme le Zhentarim ou les Sorciers Rouges de Thay. Beaucoup de gens les surnomment les Entremetteurs de par l'influence qu'ils ont bien souvent sur la politique locale dans le but de combattre le Mal. Les Ménestrels recrutent une grande variété de personnes différentes, même si la plupart sont des elfes, des rôdeurs et surtout des bardes comme Danilo Thann. Les membres de l'organisation sont reconnaissables à leur badge magiquement imprégné d'argent, qui leur offre une importante protection magique. Le symbole représenté sur ce badge est composé d'une harpe, d'un croissant de lune et de quatre étoiles en argent sur un fond violet.

Les Ménestrels sont haïs dans certaines contrées telles que Thay ou le Téthyr pour différentes raisons. Le gouvernement Téthyrien est rancunier envers les Ménestrels, parce qu'ils ont assassiné leur dernier chef d'état, conduisant ainsi le Thétyr dans le chaos des guerres civiles et des assassinats. Cependant, les Ménestrels disposent de l'encadrement d'une autre organisation secrète totalement inconnue.

Depuis peu de temps, de nombreuses divisions se sont créées dans l'organisation afin d'aller plus dans leur quête de l'Équilibre et leur combat face au Mal. Un schisme se produisit lorsque le Ménestrel Khelben Arunsun fit un pacte avec Fzoul Chembryl, chef du Zhentarim. Il fut expulsé des Ménestrels, et, en compagnie de sa femme Laérale Maindargent l'une des Sept Sœurs, il partit pour former une organisation semblable, celle qu'on appelle souvent Lunétoile.

Organisation des Royaumes oubliés